Emilia Cyfrowicz (1835-1923), polska niepokalanka
 Leon Cyfrowicz (1844-1904), polski prawnik